Люк Ри́чардсон (; ) — канадский хоккеист, защитник. Провёл в Национальной хоккейной лиге 21 сезон. В настоящее время является главным тренером в клуба «Чикаго Блэкхокс».

Биография

Игровая карьера 
Люк Ричардсон был выбран на драфте 1987 года клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» под общим 7-м номером после того, как провел два успешных сезона в составе клуба OHL . В середине своего дебютного сезона в НХЛ, 6 января 1988 года, Ричардсон стал жертвой известного инцидента с участием Дино Сиссарелли из клуба «Миннесота Норт Старз», который во время матча ударил Ричардсона несколько раз клюшкой в голову. Позднее Сиссарелли был обвинен в нападении и приговорен к одному дню тюрьмы и штрафу в размере $1000 Канады. К счастью, это нападение не повлияло на состояние здоровья и качество игры Ричардсона, который провел в «Торонто» четыре сезона. В 1991 году он вместе с Венсаном Дамфуссом, , , будущими преимуществами и доплатой был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Гранта Фюра, Гленна Андерсона и Крейга Беруби.

Ричардсон, хотя и заработал за свою карьеру не много очков, но зато снискал репутацию агрессивного защитника, тяготеющего к обороне. Его талант защитника наиболее ярко проявлялся в период игры за «Эдмонтон», «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джэкетс». В составе «Флайерз» в 2000 году он смог дойти до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия» уступила «Нью-Джерси Дэвилз» в семи матчах.

Во время сезона 2005-06, последнего в составе «Коламбуса» (в составе «Блю Джэкетс» Ричардсон был капитаном), 8 марта 2006 года Ричардсон был обменян в уже знакомый ему «Торонто».

В сезоне 2006-07 Ричардсон подписал однолетний контракт с «Тампа Бэй Лайтнинг», в 27 играх сделав три голевые передачи и заработав 16 минут штрафа. К концу регулярного чемпионата он получил травму и пропустил остаток сезона и плей-офф. Летом Ричардсон стал неограниченно свободным агентом.

7 августа 2007 года Ричардсон подписал однолетний контракт с клубом из родного города — «Оттава Сенаторз», тем самым опровергнув слухи о своем скором завершении карьеры. 15 февраля 2008 года Ричардсон был номинирован на Билл Мастертон Трофи от «Оттавы», но приз в итоге получил Джейсон Блейк из «Торонто Мейпл Лифс».

27 сентября 2008 года Ричардсон переподписал контракт с «Оттавой» ещё на один год. В сезоне 2008-09 Ричардсон в основном был запасным и 27 ноября 2008 года, сыграв в сезоне всего в двух играх, объявил о завершении карьеры, заметив при этом, что имеет намерения начать тренерскую карьеру. Позже в том же сезоне он занял пост помощника тренера.

Личная жизнь 
13 ноября 2010 года 14-летняя дочь Ричардсона Дэрон совершила самоубийство в семейном доме Ричардсонов в Оттаве. 18 ноября 2010 года около 6000 скорбящих посетили церемонию прощания с Дэрон, прошедшую на арене Скоушабэнк Плэйс. 15 ноября 2010 года хоккеисты «Филадельфии Флайерз» почтили память дочери Люка Ричардсона минутой молчания перед матчем против «Оттавы».

В сезоне 2011-12 старшая дочь Ричардсона Морган была членом женской сборной Канады по хоккею (до 18 лет), проведшей 3 матча против сборной США в августе 2011 года.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Хоккейная драка в Пьештянах

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой